Mon premier amour est le titre de deux films :

 Mon premier amour (Der Letzte Mann) , film allemand de 1955 de Harald Braun
 Mon premier amour, film français de 1978 de Élie Chouraqui